O Desafio Internacional de Tênis de 1934 foi a 29ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como o Reino Unido foi campeão no ano anterior, defendeu seu título em Wimbledon, em Londres. Nesta edição, 23 times disputaram a Zona Europeia e 5 times disputaram a Zona Americana.

Disputas

Zona Americana

América do Norte/Central

América do Sul

Final da Zona Americana

Os Estados Unidos venceram o Brasil por w/o.

Zona Europeia

Repescagem

Polônia, Alemanha, Países Baixos e Iugoslávia avançam para a chave principal em 1935. A disputa para 1935 seria a última neste período.

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1934
1934 no desporto